Моня:
 Мо́ня — брюхо, чрево, пузо, желудок.

Фамилия 
 Моня, Дмитрий Евгеньевич (род. 1988) — российский хоккеист.
 Моня, Йон (1940—2011) — румынский боксёр.
 Моня, Сергей Александрович (род. 1983) — российский баскетболист.